Mondeville ist

der Name zweier französischer Gemeinden: 

 Mondeville (Calvados) im Département Calvados
 Mondeville (Essonne) im Département Essonne

ein toponymer Personenname:

 Heinrich von Mondeville (auch Henry de Mondeville, Hermondaville, Henri de Mondeville, Henricus de Mondavilla; * etwa 1260; † nach 1325), Lehrer der Anatomie in Montpellier und Leibarzt Philipps des Schönen